Die Football League First Division 1914/15 war die 27. Saison der höchsten englischen Fußballliga und die letzte Spielzeit vor der durch den Ersten Weltkrieg bedingten Unterbrechung bis zum Jahr 1919. Sie begann am 1. September 1914 und endete am 28. April 1915.

Der FC Everton gewann mit einem Punkt Vorsprung vor Oldham Athletic die zweite englische Meisterschaft in seiner Vereinsgeschichte. Beide Aufsteiger Notts County und Bradford Park Avenue konnten die Klasse erhalten. Aufgrund der Ligaerweiterung von 20 auf 22 Vereine zur Saison 1919/20 musste nur der Tabellenletzte Tottenham Hotspur den Gang in die Second Division antreten. Dem sollten mit Derby County, Preston North End und dem FC Arsenal gleich drei Aufsteiger gegenüberstehen.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||24
||19
||19
||23
||27
||18
||16
||22
||19
||26
||26
||25
||22
||25
||26
||19
||24
||26
||23
||23

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft des FC Everton 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1914/15 für den FC Everton in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Ian Ross, Gordon Smailes: Everton. A Complete Record 1878–1985. Breedon, Derby 1985, ISBN 0-907969-10-0.

Weblinks 
 England 1914-15 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1914/15
Fußballsaison 1914/15